Hamer si può riferire a:

Geografia 

Hamer (Idaho)

Persone 

Bent Hamer
Colin Hamer
Dale Hamer
David Hamer
Dean Hamer
Fannie Lou Hamer
Frank Hamer
Giuseppe Hamer, interprete presso l'imperatore d'Austria
Jean Jérôme Hamer cardinale belga
Jon Hamer
Paul Hamer
Robert Hamer, regista britannico
Rupert Hamer
Rusty Hamer
Ryke Geerd Hamer, inventore della Nuova Medicina Germanica
Thomas L. Hamer
Thomas Ray Hamer
Tor Hamer

Società 

Hamer Guitars, impresa statunitense produttrice di chitarre e bassi elettrici

Altro 

Hamer, popolo che vive in Etiopia
Lingua hamer, il linguaggio del popolo Hamer

Altri progetti